

Patronyme 
 Clemens Ernsting (né en 1991), rameur allemand. 
 Nadine Ernsting-Krienke (né en 1974), hockeyeuse sur gazon allemande.
 Walter Ernsting (1920-2005), auteur allemand de science-fiction, plus connu sous le nom de Clark Darlton.

Autre 
 (15265) Ernsting, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en hommage à Walter Ernsting.